Berra ist der Familienname folgender Personen:
 Christophe Berra (* 1985), schottischer Fußballspieler
 Franco Berra (* 1972), italienischer Ruderer
 Héctor Berra (1909–??), argentinischer Leichtathlet
 Lucía Berra (* 1998), mexikanische Handballspielerin
 Marco Berra (1784–1853), italienischer Musikverleger
 Nora Berra (* 1963), französische Politikerin
 Pietro Berra (1879–1976), italienischer Komponist und Dirigent
 René Berra (* 1942), Schweizer Eishockeyspieler
 Reto Berra (* 1987), Schweizer Eishockeytorhüter
 Tim Berra (* 1943), US-amerikanischer Evolutionswissenschaftler, Ökologe und Biologe
 Yogi Berra (1925–2015), US-amerikanischer Baseballspieler und -trainer

Berra heißen in der Geografie:
 Berra (Emilia-Romagna), Ort in der italienischen Provinz Ferrara in der Region Emilia-Romagna
 Berra (Berg), Berg im schweizerischen Kanton Freiburg

Siehe auch:
 Bera